Plaatsen
 Apeldoorn (gemeente), een gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland
 Apeldoorn (stad), een stad die deel uitmaakt van deze gemeente
 Apeldoorn (kiesdistrict), een Nederlands kiesdistrict in de periode 1888-1918

Personen
 Jan Apeldoorn (1765-1838), Nederlands tekenaar, tekenleraar en kunstschilder
 Nicolaas Apeldoorn (1908-1982), een Nederlands verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Dodi Apeldoorn (1950), een Nederlandse schrijfster en voormalig presentatrice en omroepster
 Ger Apeldoorn (1959), een Nederlands acteur en schrijver

Overig
 (5885) Apeldoorn, een planetoïde
 Apeldoorn (tulp), een tulpensoort

Zie ook 
 Even Apeldoorn bellen, een reclamespreuk van verzekeraar Centraal Beheer Achmea